Лос Пињонес има више значења:

 Лос Пињонес, Ел Сауз (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Пињонес (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Пињонес, Ел Наранхал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пињонес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пињонес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику